Il Geneva Open 2015 è stata la prima edizione dal torneo professionistico maschile di tennis a partire dal 1991; nella finale del singolare ha vinto Thomaz Bellucci su João Sousa con il punteggio di 7–64, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Stan Wawrinka (quarti di finale)
 Marin Čilić (quarti di finale)
 Pablo Andújar (quarti di finale)
 Benjamin Becker (secondo turno)

 Andreas Haider-Maurer (primo turno)
 João Sousa (finale)
 Marcos Baghdatis (primo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)

Wildcard 

  Marin Čilić (quarti di finale)
  Andrej Rublëv (secondo turno)

 Janko Tipsarević (primo turno)

Qualificati 

  Adrian Mannarino (secondo turno)
  Lukáš Rosol (secondo turno)

  Andrej Kuznecov (secondo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Geneva Open 2015
ATP World Tour 2015